Купе́чество — сословие купцов, профессионально занимающихся торговлей. В Российской империи являлись более привилегированным сословием, чем основное, крестьянское, население страны и (после Жалованной грамоты городам 1785 года) городские обыватели-мещане, но менее привилегированным, чем дворяне.

Купечество в Древнем мире 

Купечество как социальная группа людей, профессионально занимающихся торговлей, возникла уже на заре цивилизации. По мере формирования элит, отличавшихся образом жизни от основной массы населения, росло значение торговли с отдалёнными землями, откуда поступали предметы, обладание которыми подчёркивало высокий статус их владельцев. Поэтому социальный статус купцов, торговавших «заморскими» товарами был выше, чем у тех, которые занимались внутренней торговлей.

В античном мире, где выше всего ценились земельная собственность и воинская доблесть, купцы не были особенно влиятельными. В Древней Индии с её кастовой системой купцы долгое время составляли часть низшей варны шудр, а затем стали принадлежать к варне вайшьи. В то же время у семитских народов, особенно у финикийцев, торговля была очень уважаемым занятием.

Купечество в Средние века 
В раннее Средневековье купечество Средиземноморья снабжало страны Востока захваченными норманнами европейскими товарами, а также рабами, а Европу — арабским серебром. В XI—XII стало влиятельным купечество западноевропейских городов. Оно формировало корпорации — гильдии. Возник союз купечества германских городов — Ганза. Влиятельность города определялась богатством его купцов.

На Востоке славились хорошо организованные сирийские купцы (левантинцы), связывавшие Средиземноморье с Ираном и другими странами Азии. Арабские купцы способствовали распространению ислама, в том числе в Восточной Африке. Возвращаясь из дальних странствий, купцы, подобные Марко Поло или Афанасию Никитину, сообщали о природе и жителях других стран.

В позднее Средневековье самые богатые купцы, составлявшие патрициат городов, жили подобно аристократам и были не менее их влиятельны (Медичи, Фуггеры, Вельзеры). Они занимались не только торговлей, но крупномасштабными финансовыми операциями.

Купечество в Новое время 

В раннее Новое время государства, проводившие политику меркантилизма, поощряли купцов, вывозивших свои товары за рубеж и возвращавшихся в свою страну с золотом и серебром, а тех, кто тратил золото и серебро на закупку иностранных товаров, всячески ограничивали. Особенно контролировалась торговля с колониями.

Торговля стала требовать образования и специальных знаний, в частности знания бухгалтерского учёта.

Короли выдавали привилегированным купеческим корпорациям монопольные права на торговлю отдельными видами товаров или на торговлю в определённых странах, что порождало недовольство других купцов и коррупцию среди чиновников, контролировавших соблюдение законов о торговле.

Стремясь войти в дворянское сословие, самые богатые купцы (Фуггеры и другие) приобретали земельные владения и вступали в браки с представителями аристократии.

В абсолютистских государствах купцы оставались в приниженном положении, а в Англии и Нидерландах власть руководствовалась в первую очередь их интересами.

В XIX веке восторжествовал капитализм, и купечество стало частью класса капиталистов; сословные отличия, различия между производством и торговлей стали терять значение. К рубежу XIX—XX веков крупнейшие компании занимались как производством, так и торговлей произведённой продукцией.

Купечество в России

Формирование купечества 
Обособление торгового сословия в России начинается с конца XVI века, когда правительство Русского царства, нуждаясь, для ведения своих торговых дел и для взимания различного рода сборов, в служилых людях и не доверяя приказным, обратилось к обязательной службе «лучших» торговых людей, из которых устраивались в Москве особые сотни: гостиная и суконная.

В первой половине XVIII века формировались торговые привилегии купечества. В 1709 году всем торгующим, и занимающимся промыслами, было предписано приписываться к городским посадам. В 1722 году была образована сословная группа «торгующих крестьян». Включение в группу давало возможность для законного проживания в городе и пользования равными с посадским населением торговыми правами. Группа торгующих крестьян просуществовала до Жалованной грамоты городам 1785 года.

До гильдейской реформы 1775 года в официальных документах посадских зачастую считали купечеством. Большая часть таких купцов не торговала, а занималась ремеслом, сельским хозяйством, работала по найму и т. д.

Таможенный устав 1755 года разрешал лицам, не входящим в купечество, торговать только продуктами собственного производства, а другими товарами по специальной описи. В 1760 году Правительствующий Сенат издал указ о «неторговании никому разночинцам, кроме купечества, никакими российскими и иностранными товарами».

С 1775 года по 1785 год гильдейские сборы оставались на низком уровне, и в купечество записывалось большое количество мещан, крестьян, и цеховых.

Жалованная грамота городам 1785 года более чётко определила права и обязанности купечества, как сословия, более привилегированного, чем крестьяне и мещане.

До гильдейской реформы Е. Ф. Канкрина 1824 года ставки гильдейских сборов и размеры объявляемых капиталов постоянно повышались, что приводило к снижению численности купечества. В большом количестве купцы выбывали из третьей гильдии.

Указом от 29 декабря 1812 года сословно-податная группа «торгующих крестьян» была восстановлена. Торгующие крестьяне получили сравнимые с купечеством торговые права. При этом им не обязательно было записываться в купечество. Это также не способствовало росту количества купцов.

После гильдейской реформы Е. Ф. Канкрина 1824 года ставки гильдейских сборов и размер объявленных капиталов был снижен до уровня 1812 года. Вновь начался приток мещан в третью купеческую гильдию. Этому способствовало также выделение особой группы «торгующих мещан». Торгующие мещане для торговой деятельности должны были получать промысловые свидетельства, стоимость которых была сопоставима с гильдейским сбором III купеческой гильдии. Кроме этого вступление в купечество повышало социальный статус. В 1826—1827 годах категория торгующих мещан была отменена.

В 1830-е — 1850-е годы отмечалось значительное поступление в купечество крестьян. Основную массу из этой группы составляли выходцы из государственных крестьян.

В 1834 году Государственный совет принял решение ограничить привилегии сибирских бухарцев. Им теперь разрешалось торговать без уплаты гильдейских пошлин только на границе и в своём городе. Это вызвало массовый приток в купечество азиатских торговцев. В 1854 году они уже выделяются в специальную группу купцов-«магометан».

В Сибири в XVIII веке началось сокращение служилых людей, и замещение их регулярными войсками. Служилые люди записывались в купечество и разночинцы. Поступление в купечество бывших военнослужащих значительно сократилось в первой половине XIX века.

В конце XVIII века в купечество интенсивно переходили представители цеховой сословной группы. С ростом гильдейских сборов эти переходы практических прекратились.

Манифест 1 января 1807 года разрешил дворянам записываться в две первые купеческие гильдии, а с 1827 года дворяне могли записываться и в третью гильдию. После этого начался переход в купечество дворян и бывших чиновников. Некоторые чиновники занимались торговыми делами, состоя на службе. Для этого они записывали в гильдии своих жён или родственников.

Временные купцы 
Во временные купцы записывались предприниматели из других сословий: дворян, мещан, крестьян. Временные купцы приобретали торговые права, но при этом продолжали числиться в своём сословии. Во временные купцы также записывались дети купцов, которые вели деятельность от имени родителей в других городах, или регионах.

Купеческое свидетельство 

Купцам, уплатившим гильдейский сбор, выдавалось Купеческое свидетельство. В этот документ кроме «начальника семейства» вписывались члены его семьи. Указ Правительствующего Сената от 28 февраля 1809 года определял круг родственников, которые могли быть вписаны в купеческое свидетельство. Это могла быть жена, сыновья и незамужние дочери. Внуки включались только в том случае, если в свидетельство были вписаны их отцы, и не торговали от своего имени. Братья могли быть вписаны в свидетельство, если они объявили наследственный капитал, и уплатили с него налог на перевод наследства. Все остальные родственники не могли включаться в купеческое свидетельство. Они имели право состоять в сословии только от своего имени.

Свидетельство давало право на торговлю в определённой местности, они выдавались только в городах, причём все города в империи были разделены на пять классов местностей. А стоимость свидетельства изменялась в зависимости от класса местности.

Если свидетельство выписывалось на имя женщины, то муж не имел права вписываться в свидетельство.

Дети, достигшие совершеннолетия, могли получить свидетельство на своё имя. Все вписанные в купеческое свидетельство имели право заниматься торговыми делами.

Данная система с различными изменениями просуществовала до 1890-х годов. Система купеческих свидетельств создавалась в фискальных целях.

«Положение о государственном промысловом налоге» от 8 июня 1898 года разрешило заниматься коммерцией без получения гильдейских свидетельств.

Сферы приложения купеческих капиталов 
На ранних этапах купеческие капиталы формировались в торговле: хлебом, скотом, пушниной и т. д. Многие купцы занимались винным откупом. В 1830-е — 1840-е в Сибири начинается добыча золота. В 1830-е — 1860-е годы появляются городские общественные банки. В 1840-е — 1860-е годы появляются пароходы, и создаются пароходства. В 1863 году был отменён винный откуп, и введена акцизная система. Ранее, в первой половине XIX века была отменена государственная монополия на винокурение, и было разрешено строительство частных винокуренных заводов.

Большую роль играл транспорт. Товары перемещались на большие расстояния, например, из Кяхты на ярмарку в Нижний Новгород. В середине XIX века формируются артели ямщиков, и купеческие компании по доставке грузов. Перевозки осуществляются на подрядной основе. Товары подрядчики перевозили, как правило, только по территории своего уезда, или губернии, а на границе товар передавали следующему подрядчику.

Также купеческие капиталы вкладывались в промышленное производство: бумага, ткани, стекло, вино и др. Мелкие купцы создавали небольшие заводы и мастерские по производству мыла, свечей, кожи и т. д.

Участие купечества в общественной жизни 
Городовое самоуправление регулярно изменялось в XVIII—XIX веке: «Учреждение о губерниях» (1775), «Устав благочиния» (1782), «Городовое положение» (1785), реформа 1822 года. Существовало большое количество выборных должностей: депутаты для составления обывательских книг, депутаты квартирной комиссии, счётчики, таможенные целовальники, винные и соляные приставы, смотрители запрещённых товаров и т. д. Многие купцы хотя бы один раз в жизни исполняли какую-либо общественную обязанность. В городах Сибири жило мало дворян, и практически все купцы исполняли по нескольку раз общественные обязанности.

Городовое положение 1870 года ввело в городах городские думы (законодательный орган) и управы (исполнительный орган). Круг избирателей определялся имущественным цензом. Поэтому многие купцы не только получили избирательные права, но и стали избираться в гласные думы. В крупных торговых городах купцы занимали значительную часть городских дум, например в Томске около 70 %.

Купцы зачастую избирались городскими головами. Например, крупный сибирский золотопромышленник П. И. Кузнецов трижды избирался городским головой Красноярска. Подобные общественные должности требовали больших финансовых затрат, и купцы иногда стремились избавиться от таких должностей. Основатель красноярской династии золотопромышленников Кузнецовых — И. К. Кузнецов несколько раз записывался в купечество Минусинска, чтобы избежать должности головы Красноярска.

Городской голова возглавлял и думу и управу. Бюджеты городов были довольно слабыми, и городские головы часто вкладывали свои средства в развитие городов.

Благотворительность 
В XIX веке российское купечество значительно расширило свою благотворительную деятельность. Это делалось как для получения почётного гражданства, медалей, так и с религиозными, и иными — не меркантильными целями. Так, иркутский купец Медведников Иван Логгинович вместе с женой Александрой Ксенофонтовной (урождённая Сибирякова), будучи глубоко верующими людьми, более 10 миллионов рублей направили на строительство и содержание больниц, церквей, монастырей, гимназий и т. д. Здания, построенные на их деньги, до сих пор служат Москве и Иркутску. Нижегородские купцы в конце XIX века пожертвовали значительные средства на новый водопровод с условием, что вода будет бесплатной для горожан. Нижегородские же купцы построили и передали городу Вдовий дом имени Бугровых и Блиновых для призрения семейств, оставшихся без отцов. Приют просуществовал до 1918 года.

Средства вкладывались не только в образование, благотворительные заведения и церковь, но и в научные экспедиции. Например А. М. Сибиряков за финансирование научных и географических исследований был награждён: шведским королём — почётным Крестом полярной экспедиции, французским правительством — знаком отличия «Пальмовая Ветвь», серебряной медалью Русского географического общества.

Культурный и образовательный уровень купечества 
Многие основатели купеческих династий в XVIII веке — начале XIX века были неграмотными. Например, в Красноярске в 1816 году 20 % купцов были неграмотными. Уровень неграмотности среди женщин-купчих был выше, чем у мужчин. Торговля требовала простейших познаний в арифметике. Документы составляли грамотные родственники, или приказчики.

Дети этих основателей династий получили домашнее образование — к 1877 году из 25 потомственных почётных граждан Красноярска 68,0 % получили домашнее образование. Внуки купцов уже учились в университетах, иногда и заграничных. Так В. А. Баландина — внучка сибирского золотопромышленника Аверкия Космича Матонина закончила образование в парижском институте Пастера.

В XIX веке в городах начали появляться публичные библиотеки. Купцы жертвовали для этих библиотек деньги и книги.

Во второй половине XIX века начинает формироваться общественная педагогика. Начинают создаваться Общества попечения образования, которые открывают и финансируют школы, гимназии и библиотеки. Купцы принимают активное участие в создании и финансировании деятельности подобных обществ.

Профессиональные учебные заведения 
Первое российское коммерческое училище было открыто в 1772 году в Москве на средства П. А. Демидова. Училище не имело доверия у московского купечества, и в конце XVIII века было переведено в Санкт-Петербург.

В 1804 году открылось Московское коммерческое училище, а в [1806 году Московская практическая коммерческая академия. В 1808 году доля учащихся из купеческих семей в этих учебных заведениях составляла 18,3 %. В 1812 году их доля выросла до 52,4 %.

Влияние купечества на городскую архитектуру 

Купеческие дома во многом определили лицо исторической части российских городов. Купеческие особняки формировали торговые зоны городов.

Купцы жили в одно- или двухэтажных деревянных или каменных особняках. В первом этаже и подвале могли размещаться склад, магазин, лавка, контора; жила прислуга, или дальние родственники. Второй этаж был жилым. Каменные дома с толстыми стенами, деревянные — с богатой резьбой. Двухэтажные дома с балконами, лоджиями, большими окнами. Каменные дома с приметными фасадами; появилась даже особая «купеческая» кладка кирпича. Украшались кирпичные дома кованными решётками, чугунными лестницами, парапетами и т. д.

Большинство купеческих домов крылось железными крышами. Красили их, как правило, в зелёный или красный цвет.

Дома строились основательные — «на века», и больших площадей — для потомков. По данным городской переписи Омска 1877 года в купеческих семьях на одного человека в среднем приходилось две комнаты.

Купцы, как зажиточные люди, могли себе позволить инновации в строительстве. Так в Кузнецке первый дом с балконом построил купец Пётр Баранов в 1852 году, а первый дом с мезонином — купец Алексей Бехтенев в [1856 году. Первую электростанцию в Сибири построил в 1885 году в своём доме красноярский купец Гадалов.

В Сибири среди небогатых купцов (и зажиточных мещан) были популярны полукаменные дома. Первый этаж такого дома (или полуподвал) выполнялся из камня, второй этаж — из дерева.

Купцы первых поколений, несмотря на богатое внутреннее убранство дома, продолжали сохранять крестьянский уклад, жили в скромных задних комнатах дома, и много времени проводили на большой кухне. В конце XIX века в купеческих домах появляются специализированные комнаты: кабинеты, библиотеки и т. д.

Во многих городах улицы назывались в честь купцов: в Томске Евграфовская, Большая и Малая Королевская, Дроздовская, Ереневская, в Енисейске в честь А. С. Баландина и т. д.

Высшие награды для купечества 
Для поощрения предпринимателей были учреждены почётные звания: 1800 году — коммерции советника, в 1810 году — мануфактур-советника. Эти звания давали ряд прав и преимуществ, в частности, с 1832 года — потомственное почётное гражданство. Купцы также могли быть удостоены личного (не переходящего к их детям) почётного гражданства.

Крупнейшие российские купцы 

 Второв, Александр Фёдорович
 Морозовы (династия)
 Рябушинские
 Сибиряков, Александр Михайлович
 Солодовников, Гаврила Гаврилович
 Шелихов, Григорий Иванович
 Губонин, Пётр Ионович
 Медведников Иван Логгинович
 Третьяковы
 Филатьевы

См. также 
 Гость (купечество)
 Купец
 Купеческие гильдии
 Социальная иерархия
 Рахдониты

Примечания

Литература 
 
 
 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост., вступ. ст., примеч. О. Платонова. — М.: Современник, 1995. — ISBN 5-270-01531-5.
 Барышников М. Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник. — СПб.: Logos, Искусство-СПб, 1998. — ISBN 5-210-01503-3.
 Бойко В. П. Томское купечество в конце XVIII—XIX вв.: Из истории формирования сибирской буржуазии. — Томск: Водолей, 1996. — 
 Бусленко Н. И. Ростовское купечество: историко-экономические очерки в документах, фактах, цифрах, с авторскими комментариями и художественно-публицистическими отступлениями. — Ростов-на-Дону, 1994.
 Дмитриенко Н.М. Томские купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. 336 с.
 Зуева Е. А. Численность сибирского купечества // Роль Сибири в истории России. — Новосибирск, 1993.
 Рындзюнский П. Г. Сословно-податная реформа 1775 г. и городское население // Общество и государство феодальной России. — М., 1975.
 Старцев А. В. Торгово-промышленное законодательство и социально-правовой статус предпринимателей в России в XVIII — начале XX в. // Предприниматели и предпринимательство в Сибири (XVIII — начало XX вв.). — Барнаул, 1995.
 Боханов А. Н. Российское купечество в конце XIX — начале XX века // История СССР. 1985.
 Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. — Новосибирск, 1995.
 Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России (1861—1900 гг.) — М., 1974.
 Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Правительственная политика. — Л., 1984;
 Шиловский М. В. Политическая культура и политическая активность предпринимателей дореволюционной Сибири // Общественно-политическая жизнь Сибири. XX век. Вып. 3. — Новосибирск, 1998.
 Османов А. И. Петербургское купечество в последней четверти XVIII — начале XX века. — СПб., 2005.
 
 Л. Н. Жукова, О. Г. Жукова Русское купечество. — Серия: Россия. Моя история — Москва.: Вече. — 2017.
 Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е — начало 60-х годов. М.: Археографический центр, 1999. — 384 с. (link 2)

Ссылки 
 

Сословия
Купечество Российской империи